William Alexander peut faire référence à :
 William Alexander (c. 1567-1640), l'initiateur de la colonisation de la Nouvelle-Écosse au Canada ;
 William Alexander (c. 1602-1638), le fondateur, en 1629, de la colonie écossaise à Port-Royal ;
 William Alexander (1767-1816), un peintre, illustrateur et graveur anglais.

Voir aussi 
 Willem-Alexander (1967-), roi des Pays-Bas
 Willie Alexander (1943-), chanteur américain